Faed ist der Familienname folgender Personen:

 James Faed (1821–1911), schottischer Maler
 John Faed (1819–1902), schottischer Maler
 Thomas Faed (1826–1900), britischer Maler des Realismus